Rakočević (Cyrillique serbe: Ракочевић) est un patronyme serbe pouvant désigner :
  (né en 1981), joueur serbe de football ;
  (né en 1951), joueur serbe de basket-ball ;
 Igor Rakočević (né en 1978), joueur serbe de basket-ball ;
 Nikola Rakočević (né en 1983), acteur serbe ;
 Tom Rakocevic, homme politique canadien en Ontario ;
  (née en 1948), créatrice serbe de vêtements ;
  (né en 1984), joueur serbe de basket-ball.

Patronyme serbe